Il Controguerra Moscato amabile è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Teramo.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino carico
odore: armonico caratteristico
sapore: amabile e armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Teramo
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Moscato Bianco